Лужички се може односити на:
Лужички језици (Лужичкосрпски језици)
Лужичани (народ) (Лужички Срби)
Лужица